Brazilian Serenata é um álbum do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 1991.

Faixas
1. Amazon River  

2. Três Curumins  

3. The Colors Of Joy  

4. Mercador de Siri 
 
5. Ninho De Vespa 
 
6. Toucan's Dance 
 
7. Flower Of Bahia 
 
8. Você Já Foi A Bahia?
 
9. Medley: To My Father/Pescaria 
 
10. História Antiga 
 
11. Medley: The Desert/The Wrath  

12. Amazon River (Reprise)

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 1990